Shocker kan avse:
 Shocker (seriefigur) – en fiktiv seriefigur
 Shocker (film) – en amerikansk skräckfilm från 1989